Cotham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Cotham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire